Ел Сотолар има више значења:

 Ел Сотолар (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сотолар (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику